Glenrio Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Glenrio Historic District (Glenrio, New Mexico), NRHP-ID 06001259
 Glenrio Historic District (Glenrio, Texas), NRHP-ID 06001258